

Отділення 3 — село, Екібастузька міська адміністрація, Павлодарська область
 Отділення 3 — аул, Талдикорганська міська адміністрація, Жетисуська область

Отділення 3 — селище, Асекеєвський район, Оренбурзька область